Дуплий — украинская фамилия. Известные носители:

 Дуплий, Иван Минович (1919-2007) — Герой Советского Союза.
 Дуплий, Сергей Прокофьевич (1904-1984) — Герой Советского Союза.